Vogdt ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Vogdt (1902–1964), estnischer Segler und Olympiateilnehmer
 Marion Vogdt (* 1956), deutsche Politikerin (FDP), Landtagsabgeordnete in Brandenburg

Siehe auch:

 Vogd
 Vogt (Begriffsklärung)